Il singolare  dell'Open d'Orléans 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

David Goffin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Radek Štěpánek ha battuto in finale Leonardo Mayer 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Benoît Paire (semifinali)
  Michaël Llodra (Quarti di finale, ritiro)
  Radek Štěpánek (Campione)
  Kenny de Schepper (primo turno)

  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jiří Veselý (Quarti di finale, ritiro)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Leonardo Mayer (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open d'Orléans 2013
ATP Challenger Tour 2013